Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2019 пройшов з 04 по 13 жовтня у Штутгарті, Німеччина. Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2019 був кваліфікаційним турніром на тридцять другі Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо, Японія. Командну олімпійську ліцензію отримали дев'ять кращих команд у командній першості, окрім трьох команд, які здобули ліцензії на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики 2018 (у чоловіків - Китай, Росія та Японія; у жінок - Сполучені Штати Америки, Росія та Китай). Особисті олімпійські ліцензії, за винятком тих гімнастів, які здобудуть командну олімпійську ліцензію, отримали кращі 12 чоловіків та 20 жінок у багатоборстві, а також призери фіналів в окремих видах.

Олімпійські ліцензії 
Командну олімпійську ліцензію (повну квоту) у чоловіків, окрім трьох команд, які здобули ліцензії на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики 2018 (Китай, Росія та Японія), за результатами чемпіонату світу 2019 отримали команди України, Великої Британії, Швейцарії, Сполучених Штатів Америки, Китайського Тайбею, Південної Кореї, Бразилії, Іспанії, Німеччини.

Командну олімпійську ліцензію (повну квоту) у жінок, окрім трьох команд, які здобули ліцензії на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики 2018 (Сполучені Штати Америки, Росія та Китай), за результатами чемпіонату світу 2019 отримали команди Франції, Канади, Нідерландів, Великої Британії, Італії, Німеччини, Бельгії, Японії та Іспанії.

Особисті олімпійські ліцензії в багатоборстві, за винятком тих гімнасток, які здобули командну олімпійську ліцензію, здобули Карлос Юло (Філіппіни), Манріке Лардует (Куба), Людовіко Едаллі (Італія), Мілад Карімі (Казахстан), Лоріс Фраска (Франція), Роберт Творогал (Литва), Олександр Шатілов (Ізраїль), Ферхат Арікан (Туреччина), Артур Давтян (Вірменія), Давід Гуддлестон (Болгарія), Барт Деюрло (Нідерланди), Даніель Коррал (Мексика).

Особисті олімпійські ліцензії в багатоборстві, за винятком тих гімнасток, які здобули командну олімпійську ліцензію, здобули Флавія Сараїва (Бразилія), Джулія Штайнгрубер (Швейцарія), Джорджія Гудвін (Австралія), Діана Варінська (Україна), Юнсео Лі (Південна Корея), Софія Ковач (Угорщина), Мартіна Домінічі (Аргентина), Алекса Морено (Мексика), Данусія Франсіс (Ямайка), Су Джонг Кім (Північна Корея), Анета Холасова (Чехія), Марсія Відіакс (Куба), Марія Голбура (Румунія), Еліса Гаммерле (Австрія), Анастасія Алістратова (Білорусь), Гаді Фарах Анн Абдул (Малайзія), Манді Мохамед (Єгипет), Назлі Савранбасі (Туреччина), Барбора Мокосова (Словаччина), Філіпа Мартінс (Португалія)

Особисті олімпійські ліцензії в окремих видах отримують призери фіналів, якщо їх команда не здобула командну ліцензію чи не було завойовано особисту ліцензію в багатоборстві. Якщо ліцензія отримана в попередніх видах програми, вона перерозподіляється наступному спортсмену в фінішному протоколі. Таким чином олімпійські ліцензії в окремих видах здобули:

Чоловіки:
 вільні вправи: Артем Долгопят (Ізраїль)
 кінь: Райс МакКленаган (Ірландія), Сириль Томмазон (Франція)
 кільця: Ібрагім Чолак (Туреччина), Марко Лодадіо (Італія), Самір Аїт Саїд (Франція)
 опорний стрибок: Маріан Драгулеску (Румунія), Сан Танг Лі (В'єтнам), Вай Гунг Чек (Гонконг)
 паралельні бруси: Ахмет Ондер (Туреччина)
 поперечина: Тін Србіч (Хорватія), Тайсон Бул (Австралія)

Жінки:
 опорний стрибок: Йо Сейджон (Південна Корея)
 різновисокі бруси: -
 колода: -
 вільні вправи: -

Нерозподілені олімпійські ліцензії в фіналах в окремих видах розподіляються за результатами багатоборства. Таким чином:

Чоловіки: Рене Курноєр (Канада), Расулон Абдурахімов (Узбекистан), Маріус Георгіу (Кіпр), Іван Тихонов (Азербайджан), Давід Румбутіс (Швеція), Андрій Ліховицький (Білорусь); додатково Софус Геггемснес (Норвегія).

Жінки: Ана Дерек (Хорватія), Кейтлін Рускранц (ПАР), Джонна Адлертег (Швеція), Габріела Янік (Польща), Сімона Кастро (Чилі), Ліі Раз (Ізраїль), Джулі Еріксен (Норвегія), Аріана Оррего (Перу), Оксана Чусовітіна (Узбекистан), Гуа-Тієн Тінг (Китайський Тайбей), Марина Некрасова (Азербайджан); додатково Ін Зе Тан (Сингапур).

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Україна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики 
Збірна України на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики представлена у складі:

- чоловіча збірна:
 Олег Верняєв
 Ігор Радівілов
 Петро Пахнюк
 Владислав Грико
 Євген Юденков
Максим Василенко (запасний)

- жіноча збірна:
 Діана Варінська
 Ангеліна Радівілова
 Валерія Осіпова
 Яна Федорова
 Анастасія Бачинська

Результати кваліфікації

Чоловіки

Жінки

Примітки

Посилання 
 https://www.stuttgart2019.de/en/ 

2019
Спортивна гімнастика
Спортивні події 2019
Жовтень 2019
2019 у німецькому спорті